Houbal, une divinité pré-islamique ;
 Henryk Dobrzański, dit Hubal, un officier de l'armée polonaise.